Рого́зовые () — семейство однодольных растений порядка . Впервые выделено французским ботаником Антуаном Лораном де Жюссьё.

Систематика 
В состав семейства включают два рода растений:
  (включён в монотипную трибу Typheae)
  (включён в монотипную трибу Sparganieae)

Иногда семейство Рогозовые считают монотипным с единственным родом Рогоз, а род Ежеголовник выделяют в отдельное семейство . К настоящему времени Sparganiaceae обычно считается синонимом Typhaceae.

Распространение, общая характеристика 
Представители распространены от умеренных до тропических широт.
 
Разделение обоих родов произошло 89 млн лет назад. Однодомные растения, растущие в водном окружении. Цветки очень мелкие, собранные в плотные соцветия. Плоды нераскрывающиеся, семена пылевидные.

Примечания 

Семейства растений
Злакоцветные